А има више значења:
 А (ћириличко)
 A (слово латинице)
 Ознака за ниски самогласник средњег реда у фонетици српског језика, као и већем броју других језика. (лингвистика)
 Бројна вредност слова у словенском језику, која одговара јединци. (лингвистика)
 Скраћеница за ар. (физика)
 Скраћеница за ампер. (физика)
 Скраћеница за атомски. (физика)
 Скраћеница за алт. (музика)
 Шести ступањ основне Це-дур лествице. (музика)
 AB0 систем крвних група

Скраћенице и слова